Říha nebo Říhová je české příjmení více osob:

 Albert Říha (1889–???) – československý legionář a voják, bratr Vojtěcha Říhy
 Alois Říha (1875–1945) – právník a primátor
 Blanka Říhová (* 1942) – česká vědkyně, imunoložka a mikrobioložka
 Bohumil Říha (rozcestník) – více různých osobností
 Jan Říha – více různých osobností
 Josef Říha – více různých osobností
 Karel Říha (1923–2016) – český katolický kněz, jezuita a filosof
 Luboš Říha (* 1969) – český lékař a spisovatel
 Martin Říha – více různých osobností
 Miloš Říha (1958–2020) – český hokejista a trenér
 Miloš Říha mladší (* 1982) – český lední hokejista
 Miroslav Říha (1929-2017) - český hokejista
 Oldřich Říha (sbormistr) (1893–1985) – sbormistr a hudební skladatel
 Oldřich Říha (* 1948) – frontman rockové skupiny Katapult
 Otta Říha (1938–2017) – český vysokoškolský pedagog
 Václav Říha – více různých osobností
 Vladimír Říha (* 1949) – český lékař a politik, poslanec PSP za KDU-ČSL
 Vojtěch Říha (1888–1968) – československý legionář, pedagog a odbojář, bratr Alberta Říhy

jiný význam
 Pytlák Říha – kreslená postavička z některých kreslených vtipů kreslíře Jana Vyčítala

Externí odkazy 
 

Česká příjmení